Termenul „Armstrong” se poate referi la:

Nume de persoane
 Louis Armstrong, trompetist american
 Neil Armstrong, astronaut american
 Lance Armstrong, ciclist profesionist
 Billie Joe Armstrong, solist vocal, compozitor și chitarist
 Dido Armstrong, cântăreață și compozitoare
Denumiri geografice
 Armstrong, Florida
 Armstrong, Illinois
 Armstrong, Iowa
 Armstrong, Missouri
 Armstrong, Oklahoma
 Armstrong, Texas
 Comitatul Armstrong, din SUA